Färm ist der Familienname folgender Personen:

 Göran Färm (* 1949), schwedischer Politiker, MdEP
 Mathias Färm (* 1974), schwedischer Rockgitarrist